Svojšice può riferirsi a diversi toponimi della Repubblica Ceca:
Svojšice, comune del distretto di Kolín, in Boemia Centrale
Svojšice, comune del distretto di Pardubice, nella regione di Pardubice
Svojšice, comune del distretto di Příbram, in Boemia Centrale